Plusieurs villes possèdent une place de l’Amphithéâtre :

France 
 Place de l'Amphithéâtre à Paris

Italie 
 Place de l'Amphithéâtre à Lucques

Amphithéâtre Place